Unsteady – singolo di Megumi Hayashibara del 2000
 Unsteady – singolo degli X Ambassadors del 2015